Miles Ahead steht für:
 Miles Ahead, Jazz-Album von Miles Davis
 Miles Ahead (2004), US-amerikanischer Film von Dylan Trivette und Matthew R. Zboyovski
 Miles Ahead (2015), US-amerikanischer Film von Don Cheadle